Loiret (departement)
 Loiret (rivier)